Валлих () — происходит от славянского «волох», «влох», или немецкого «welsch», «wälsch» — чуземец, иностранец.
 Валлих, Доротея (1657—1725) — алхимик.
 Леопольд Валлих — одесский биржевой маклер, крупный предприниматель, член Одесского Коммерческого Суда, в честь назван Валиховский переулок в Одессе.
 Валлих, Моисей бен-Элеазар — немецкий составитель жаргонного сборника притчей (1687).
 Валлих, Натаниэл (1786—1854) — датский и английский хирург и ботаник.

Примечания